Andrij Biłecki – ukraiński duchowny
 Andrij Biłecki – ukraiński polityk i wojskowy, 1. dowódca pułku „Azow”
 Maksym Biłecki – ukraiński piłkarz
 Wołodymyr Biłecki – ukraiński działacz społeczny i polityczny, geolog